Многополье:
 Многополье — устаревшее название севооборотов.

Населённые пункты

Россия 
 Многополье — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.
 Многополье — деревня в Белёвском районе Тульской области.

Украина 
 Многополье — село в Амвросиевском районе Донецкой области.